Рашко Катич (; род. 8 декабря 1980, Крагуевац, СФРЮ) — сербский баскетболист, играющий на позиции центрового.

Карьера

Клубная 
Начал профессиональную карьеру в сербском клубе «Раднички», из города Крагуевац, где выступал пол-сезона 2003–04. В январе 2004 года перешёл в «Црвену звезду», где отыграл один сезон.

В январе 2005 года подписал контракт с турецким клубом «Технический университет Стамбула», однако сыграл всего шесть матчей, после чего был отчислен из команды. После этого Катич вернулся в Сербию, где провел два матча за клуб «Константин».

Полностью раскрыться игроку удалось в немецкой команде «Тюбинген Тайгерс», где Катич стал игроком основы и любимцем местной публики. В Тюбингене игрок отыграл четыре сезона (2005–2009). 

В 2010 году стал игроком «Хемофарма», в котором провёл один сезон. В 2010 году подписал контракт с клубом «Партизан». В составе новой команды провёл два сезона и дебютировал в Евролиге.

В августе 2012 года игрок вернулся в «Црвену звезду», с которой подписал однолетний контракт. 29 сентября 2014 года Катич подписал однолетний контракт с испанским клубом «Сарагоса».

16 июля 2015 года Катич подписал контракт с бельгийским «Остенде» по схеме 1+1. 10 июня 2016 года продлил контракт еще на один сезон.

6 июня 2017 года игрок объявил о переходе в «Спиру Шарлеруа» до конца сезона 2017–18.

Статистика

Национальная сборная 
В составе национальной сборной Сербии выступал на Евробаскете 2013 года. Также в составе национальной команды завоевал серебряную медаль на мировом первенстве 2014 года.

Примечания

Ссылки 

 Профиль игрока на сайте «Белградский баскетбол»
 Профиль Рашко Катича на сайте abaliga.com

Баскетболисты Сербии и Черногории
Баскетболисты Сербии
Игроки БК «Црвена звезда»
Игроки БК «Стамбульский технический университет»
Игроки БК «Тайгерс Тюбинген»
Игроки БК «Вршац»
Игроки БК «Партизан»
Игроки БК «Сарагоса»
Игроки БК «Остенде»
Игроки БК «Спиру Шарлеруа»
Игроки сборной Сербии по баскетболу